Блоги@Mail.Ru — бывшая блог-платформа для ведения интернет-дневников от компании Mail.Ru, была одной из самых популярных в России. Интегрирован с ключевыми проектами компании (Фото@Mail.Ru, Видео@Mail.Ru, Авто@Mail.Ru, Афиша@Mail.Ru, Леди@Mail.Ru, Mail.Ru Agent). Создать свой блог мог любой владелец почтового ящика от Mail.Ru без специальной регистрации.

Блоги@Mail.Ru предоставляли пользователю стандартные возможности для сервиса такого плана — отправку текстовых, фото- , видеосообщений, создавать и вступать в тематические сообщества, читать ленту сообщений и т. д. Есть возможность писать текстовые записи в формате микроблога.

Незадолго до закрытия Блоги@Mail.Ru занимали 3-е место по популярности среди блогов и 2-е, после Твиттера, среди микроблоггинговых сервисов (с 2 361 681 записями в сутки). Возможность публикации коротких записей в микроблог, до 160 символов, появилась на Блогах@Mail.Ru в 2009 году. По сравнению с другими блогосервисами (особенно ЖЖ), Блоги@Mail.Ru имели более молодую аудиторию.

Посещаемость (осень 2011 года) — 3,3 млн человек в месяц и ежедневно 0,2 млн посетителей.

История 
Сервис создан 26 ноября 2005. За первый год работы сервиса «Блоги@Mail.Ru» было создано почти 800 тыс. дневников, 20 тыс. сообществ, опубликовано 3,5 млн записей и 14,5 млн комментариев.

В 2006 платформа по популярности обогнала LiveJournal. Число пользователей в августе 2006 года перешагнуло планку.

В 2007 стало возможным писать записи при помощи SMS-сообщений. Также, пользователи теперь смогли проводить опросы.

В 2008 появилась функция импорта дневников и возможность вызывать другого участника проекта на виртуальную дуэль. В ноябре 2008 Блоги@Mail.Ru стали приложение Share Online для Nokia.

В феврале 2010 сервис вновь обогнал LiveJournal (по числу регистраций) — 40 % против 36 % у ЖЖ.

Осенью 2010 года появилась возможность отправлять сообщения голосом (через мобильный телефон).

С осени 2012 года проект заброшен руководством, наблюдаются многочисленные технические проблемы. Из официальных источников известно, что вскоре Блоги@Mail.Ru превратятся в архив. Нежелание создателей считаться с мнением блогеров вызвало волну недовольства. Сотни пользователей уже подписали петицию, требуя вернуть блогам их прежний вид.

С 23 декабря 2013 года остановлена возможность создавать новые посты и писать комментарии в Блоги@Mail.ru.

С 3 марта 2014 года закрыт доступ ко всем страницам проекта Блоги@Mail.ru, причём установлено сообщение, что функция блогов передаётся другому проекту компании — Мой мир@Mail.Ru.

Интересные факты 
 Блоги@Mail.Ru были признаны лучшим блог-сервисом рунета в рамках Московского Международного Фестиваля Рекламы «Red Apple» в 2007 году.
 Весной 2009 года доступ к сайту был заблокирован в Казахстане.
 Особый статус имеют т. н. «звездные блоги», принадлежащие видным деятелям культуры, бизнеса, политики и т. д. Среди них — лидер ЛДПР В. В. Жириновский, журналист Владимир Соловьев, телеведущая Тина Канделаки, певица Саша Зверева (Демо), рок-группа БИ-2, певица Марина Хлебникова, певица Анна Седокова, музыкант Левон Атаян, группа Синица, телеведущая Аврора, модель и телеведущая Алёна Водонаева, актёр Дмитрий Певцов, футболист Егор Титов, музыкант Илья Лагутенко, боксер Костя Цзю, режиссёр Юрий Грымов и многие др.
 Команда блогеров Mail.ru победила в турнире по боулингу, проходившем в 2007 году.

Примечания

Ссылки 
 Обзор на Exler.ru
 Как оформить Блог на Mail.ru (видеоурок)
 Блоги@Mail.Ru
 Вопросы по проекту «Блоги@Mail.Ru»
 На Mail.ru появились блоги
 Blogs@mail.ru в справочнике портала Коммерсант.ру
 Официальное сообщество Блоги@Mail.Ru
 Корпоративные новости по блогам

Mail.ru
Сайты, закрытые в 2014 году
Исчезли в 2014 году
Mail.Ru
Закрытые интернет-сервисы